Die Oblast Nowosibirsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 30 Rajons und 5 Stadtkreise. Den Rajons sind 26 Stadt- und 429 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
 Munizipale Gebilde der Oblast Nowosibirsk auf der Webseite der Territorialen Behörde Nowosibirsk des Staatlichen Statistikdienstes (russisch)
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Oblast Nowosibirsk auf terrus.ru (russisch)

Nowosibirsk